«Blue Moon of Kentucky» —  песня, которую написал в 1946 году американский кантри-музыкант Билл Монро (работавший в жанре блюграсс).

В 1998 году сингл группы Bill Monroe And His Blue Grass Boys с этой песней (1945 год) был принят в Зал славы премии «Грэмми».

Также песня «Blue Moon of Kentucky» в исполнении Билла Монро входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

Версия Элвиса Пресли 

В 1954 году песню записал и издал как сингл Элвис Пресли. На стороне Б была песня «That’s All Right».

В 2015 году журналист мемфисской ежедневной газеты  Крис Херрингтон в своём списке 50 лучших песен Элвиса Пресли поставил песню «Blue Moon of Kentucky» на 9 место.

Примечания

Ссылки 
 Kentucky's State Bluegrass Song: Blue Moon of Kentucky
 Обзор нескольких версий этой песни на сайте NPR
 Эссе Библиотеки Конгресса США, посвящённое включению песни в Национальный реестр аудиозаписей
 

Песни 1947 года
Национальный реестр аудиозаписей
Блюграсс
Песни Билла Монро
Песни Элвиса Пресли
Зал славы «Грэмми»
Синглы Columbia Records
Патриотические песни США
Музыка в Кентукки